Het tennistoernooi US Open werd in 1970 bij de mannen voor de 90e keer gehouden. De als derde geplaatste Australiër Ken Rosewall won het toernooi voor de tweede keer door in de finale zijn als vierde geplaatste landgenoot Tony Roche met 2-6, 6-4, 7-6, 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Tennis in 1970
US Open (tennis)